Le psaume 29 peut désigner :
 le psaume 29 (28) : psaume 29 selon la numérotation hébraïque, psaume 28 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 30 (29) : psaume 30 selon la numérotation hébraïque, psaume 29 selon la numérotation grecque.